Zabriskie est la forme américanisée du nom polonais Zaborowski. Il peut désigner :

Patronyme
  (né le ) est un compositeur et musicien américain.
  (1864-1936), directeur général de la  au début du .
 David Zabriskie (né en 1979), cycliste américain.
 Grace Zabriskie (née en 1941), actrice américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme